G400, G 400 oder G-400 steht für:
 Gulfstream G400, US-amerikanisches Flugzeug
 Mercedes-Benz G 400, deutsches Automobil der Mercedes-Benz G-Klasse
 Gurgel G-400, brasilianisches Automobil von Gurgel (Fahrzeugmarke)
 Vossloh G 400 B, deutsche dieselhydraulische Lokomotive

Abkürzung